

Persone 
 Jantien Cabout – pallanuotista olandese
 Joop Cabout – pallanuotista olandese
 Mieke Cabout – pallanuotista olandese